Il doppio del torneo di tennis Contrexéville Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Petr Luxa e David Škoch che hanno battuto in finale Brent Haygarth e Greg Van Emburgh 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Brent Haygarth /  Greg Van Emburgh (finale)
 Petr Luxa /  David Škoch (Campioni)

 Jordi Burillo /  László Markovits (primo turno)
 David Roditi /  Tomáš Anzari (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Contrexéville Challenger 1997